Sunnybrook ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunnybrook (Kalifornien)
 Sunnybrook (Kentucky)
 Sunnybrook (Louisiana)
 Sunnybrook (Maryland)
 Sunnybrook (New York)
 Sunnybrook (Pennsylvania)
 Sunnybrook Acres (Indiana)
 Sunnybrook Estates (Virginia)